Гусиная трава — народное название ряда лекарственных растений:
 Горец птичий
 Подмаренник северный